Žužići (gmina Tinjan) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Tinjan
 Žužići (gmina Višnjan) – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Višnjan